Саратак () — вірменські села:

 Саратак (Кашатаг) — у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка;
 Саратак (Ширак) — у марзі (області) Ширак, Республіка Вірменія;